Иван Бугров:
 Бугров, Иван Гурьевич (1909—1992) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бугров, Иван Дмитриевич (1857—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Нижегородской губернии.